490 Veritas, asteroide
Veritas Software, empresa 
Veritas, Prince of Truth, filme (2008) com Sean Patrick Flanery e Amy Jo Johnson

Ver também

Desambiguação